Widawa (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Widawa (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski